Vitis – genere di piante della famiglia Vitaceae

Geografia 
 Vitis – comune dell'Austria
 Distretto di Vitis – distretto del Perù